Le  peut désigner :
 Fiesta Bowl 2016 (janvier), édition jouée le  dans le cadre de la saison universitaire 2015.
 Fiesta Bowl 2016 (décembre), édition jouée le  dans le cadre de la saison universitaire 2016.